Моллой () — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий.
 «Моллой» — роман ирландского писателя Сэмюэла Беккета.

Персоналии 
 Моллой, Бобби (1936—2016) — ирландский политик, муниципальный и государственный деятель.
 Моллой, Дирбла (род. 1946) — ирландская актриса.
 Моллой, Джорджиана (1805—1843) — австралийский ботаник-любитель.
 Моллой, Изобель (род. 2000) — британская актриса.
 Моллой, Питер (1909—1993) — английский футболист и тренер.
 Моллой, Кэрол (более известна как Флауэр Туччи; род. 1981) — американская порноактриса.